CCCM est un sigle pouvant renvoyer au sens suivants :

Camp Coordination and Camp Management, dans le jargon de l'humanitaire et en anglais, souvent utilisé à la place de sa traduction française gestion de camp et coordination de camp, en parlant de camps de réfugiés

Centro Científico e Cultural de Macau, en portugais et signifiant Centre Scientifique et Culturel de Macao, basé à Lisbonne

Communauté de communes du Canton de Montrevault

Communauté de communes Cœur de Maurienne

Communauté de communes Corbières en Méditerranée

Compagnie Charbonière Commercial et Maritime, faisant partie du Groupe Safari, au Maroc

Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, une collection savante de texte chrétiens

Cccm peut désigner quant à lui :

un groupe d'espace en cristallographie